HDD Olimpija Lublana – klub hokejowy
 NK Olimpija Lublana (1911) – były klub piłkarski założony w 1911, a rozwiązany w 2005
 NK Olimpija Lublana (2005) – klub piłkarski założony w 2005 jako NK Bežigrad
 KK Olimpija Ljubljana – słoweński zawodowy klub koszykarski z siedzibą w Lublanie